Васил Левски е село разположено в община Търговище, област Търговище.

География 
Селото е разположено на 5 километра източно от град Търговище.

История 
Старото име на селото е Явашево. На практика към 02.2015 г. в интернет няма друга историческа информация за това село.

Население 
Численост на населението според преброяванията през годините:

Етнически състав 
Преброяване на населението през 2011 г.

Численост и дял на етническите групи според преброяването на населението през 2011 г.:

Култура 
 Църква „Свети Илия“ – построена през 1923 година

Източници

Външни препратки 
 Местоположение на селото в Уикимапия

Села в област Търговище
Населени места в община Търговище
Обекти, наречени на Васил Левски